John de Warenne peut se référer à :
 John de Warenne (1231-1304),  (ou ) comte de Surrey, important baron anglo-écossais ;
 John de Warenne (1286-1347),  (ou ) comte de Surrey,  comte de Strathearn, petit-fils du précédent.